Hrvatski kup 2016./17. je 25. izdanje hrvatskoga kupa u vaterpolu. Završni turnir održan je 17. i 18. prosinca 2016. godine u Slavonskom Brodu. Naslov je nadmoćno obranio dubrovački Jug.

Skupine

Skupina A (Zagreb)

Grupa B

Završni turnir

Ždrijeb

Utakmice

Poluzavršnica

Završnica

Izvori

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske 2017.
 1. B HVL 2016./17.
 3. HVL 2017. 

2016